Слемместад () — село в Ройкені, муніципалітет Аскер, у місті Вікен, Норвегія. Слемместад розташований на західному березі Осло-фіорду, на захід від Осло.

Історія 
Історично Слемместад знаходився на старому шосе, що пролягало між Осло та Драмменом. До створення цементного заводу в 1888 році це було чисто фермерське село. Найбільшими господарствами були Ліллелієни, разом з верхньою та нижньою частиною Слемместаду. Слемместад був побудований навколо цементного заводу Aktieselskabet Christiania Portland Cementfabrik. Aktieselskabet Christiania Portland Cementfabrik, пізніше Slemmestad sementfabrikk, діяв з 1893 по 1989 рік. Протягом багатьох років компанія була головним виробником цементу в Норвегії. Фабрику кілька разів перебудовували за допомогою нових та більш сучасних цементних печей. Пік виробництва цементу припав на 1973 рік, коли він дав 1 082 677 тонн.

Географія 
Слемместад є частиною геологічного регіону Осло (Ослофелтет). Це давня, затонула частина кори досягає на півдні на рівні моря і тягнеться на північ до Brumunddal в Ringsaker муніципалітеті округи Хедмарк. Опускаючись, поле Осло зберегло всебічну послідовність сланців, вапняків, алевролітів та пісковиків кембрійського періоду.

Музей цементу Slemmestad 
Музей цементу Slemmestad (Slemmestad Cementmuseum) знаходиться на території колишньої цементного заводу у м. Слемместад. Музей був відкритий у 1991 році. Тут представлені фотографії, артефакти, записи та інша документація, яка свідчить про 100-річний розвиток виробництва цементу, і велике значення фабрики мали Слемместад та люди, які там жили.

ЗМІ 
Газета Røyken og Hurums Avis виходила в Слемместаді з 1976 по 2003 рр.

Церква Слемместад 
Церква Слемместад (Slemmestad kirke) - дерев'яна конструкція і має 200 місць. Була освячена 25 серпня 1935 року. Архітектором церкви був Івар Несс (1878–1936). Будівля була розширена на схід у 1960 році за допомогою приміщень для одягу та другорядних кімнат, а ця прибудова була продовжена на схід у 1978 році. Каплиця і кладовище Слемместада знаходяться в південній частині села, приблизно за півкілометра від церкви Слемместада. Кладовище було відкрито восени 1923 р.

Визначні жителі 
 Меліса Віїк, футболістка, яка виступає за Уредж ФК
 Бьорге Ліллелієн, спортивний журналіст
 Кейт Гулбрандсен, норвезька співачка, учасниця Євробачення 1987

Примітки

Інші джерела 
 Gartmann, Frithjof (1990) Sement i Norge 100 år (Осло)
 Søbye, Øystein (1997) Bak syv blåner (Осло: Оріонський форлах)

Посилання 

Села Норвегії